Машек (); женская фамилия: Машкова () — чешская фамилия. Известные носители:

 Машек, Карел Витезслав (1865—1927) — чешский художник, архитектор, иллюстратор и педагог.
 Машек, Лукаш (род. 2004) — чешский футболист.